Arachnis позната још као орхидеја шкорпија је род, из породице орхидеја Orchidaceae. Пореклом из Кине, Индије, Југоисточне Азије, Индонезије, Филипина, Нове Гвинеје, и Соломонова Острва.

Обично имају дуге и танке тамне зелено лишће, (што може пожутити уколико је изложено сунчевој светлости). Налазе се око 12 м изнад земље на дрвећу у шумама, или на стенама близу речних обала.

Врсте 
 Arachnis annamensis 
 Arachnis batizocoi
 Arachnis batizogaea
 Arachnis beccarii
 Arachnis beccarii var. imthurnii
 Arachnis breviscapa
 Arachnis calcarata
 Arachnis calcarata ssp. longisepala
 Arachnis canniformis
 Arachnis cathcarthii
 Arachnis celebica
 Arachnis clarkei
 Arachnis evrardii
 Arachnis flos-aeris
 Arachnis grandisepala
 Arachnis hookeriana
 Arachnis imthurnii
 Arachnis limax
 Arachnis longicaulis
 Arachnis longisepala
 Arachnis lyonii
 Arachnis maingayi
 Arachnis muelleri
 Arachnis philippinensis
 Arachnis siamensis
 Arachnis vanmullemii

Види још 
 Списак родова из породице Orchidaceae

Референце

Спољашње везе 
 
 

Arachnis

de:Arachnis (Orchideen)
en:Arachnis (plant)
es:Arachnis (orquídea)
fr:Arachnis
kv:Арахнис
koi:Арахнис
pt:Arachnis (orquídea)
ru:Арахнис
vi:Arachnis
zh:蜘蛛兰属